G.T.D. Bernoulli, een Groningse studievereniging
Getting Things Done, een management-methode